Galton ist der Familienname folgender Personen:

 Compton Theodore Galton (1855–1931), Jesuit und Bischof des Titularbistums Petinessus
 Francis Galton (1822–1911), britischer Naturforscher und Schriftsteller, Enkel von Samuel John Galton
 Leah Galton (* 1994), englische Fußballspielerin
 Peter Galton (* 1942), britischer Paläontologe
 Samuel John Galton (1753–1832), britischer Unternehmer und Bankier

Galton bezeichnet auch:
 Galton (Illinois)
 Galton Institute
 Galton Bridge